Bassanini – cognome italiano
 Franco Bassanini – politico e accademico italiano